Нуево Чапултепек има више значења:

 Нуево Чапултепек (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Чапултепек (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Чапултепек (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Чапултепек (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику